El término primera persona puede referirse a:
 Primera persona gramatical, referida siempre al hablantes o narrador, o un grupo entre los cuales está el hablantes o narrador.
 Primera persona narrativa.

 Visión en primera persona en videojuegos, perspectiva utilizada en varios géneros:
 Juego de disparos en primera persona.
 Juego de aventuras en primera persona.
 Dios Padre, Primera Persona de la Santísima Trinidad.
 Primera persona (2001), cortometraje de Gorka Merchán.
 Primera persona (salud mental)